

Сейлем — місто в окрузі Фултон, штат Арканзас
 Сейлем — місто, штат Коннектикут
 Сейлем — місто, штат Іллінойс
 Сейлем — місто, штат Індіана
 Сейлем — місто, штат Айова
 Сейлем — місто, штат Кентуккі
 Сейлем — місто, штат Массачусетс
 Сейлем — місто, штат Міссурі
 Сейлем — місто, штат Нью-Гемпшир
 Сейлем — місто, штат Нью-Джерсі
 Сейлем — місто, штат Нью-Йорк
 Сейлем — місто, штат Огайо
 Сейлем — місто, штат Орегон
 Сейлем — місто, штат Південна Кароліна
 Сейлем — місто, штат Південна Дакота
 Сейлем — місто, штат Юта
 Сейлем — місто, штат Західна Вірджинія
 Сейлем — місто в окрузі Пієрс, штат Вісконсин
 Сейлем — місто, штат Вірджинія
 Сейлем — селище, штат Небраска
 Сейлем Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсільванія
 Сейлем Тауншип — селище, штат Пенсильванія
 Сейлем Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Сейлем Тауншип — селище в окрузі Вейн, штат Пенсильванія
 Сейлем Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія
 Сейлем — переписна місцевість в окрузі Салін, штат Арканзас
 Сейлем — переписна місцевість, штат Джорджія
 Сейлем — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Сейлем — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Сейлем — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Сейлем — переписна місцевість, штат Оклахома